Рунк () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Околіш.
 Рунк () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Скерішоара.
 Рунк () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.
 Рунк () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Сермаш.
 Рунк () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.